Maricopa bezeichnet:

 Maricopa (Volk), einen Indianerstamm
 Maricopa (Kalifornien), eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Maricopa (Arizona), eine Stadt im Pinal County im US-Bundesstaat Arizona
 Maricopa County, ein County im US-Bundesstaat Arizona